Deslocalización puede referirse a:

 Deslocalización industrial u offshoring, traslado de centros de trabajo.
 Deslocalización electrónica, fenómeno químico y físico.